Une assemblée générale est une réunion de tous les membres d'une organisation ou des actionnaires d'une entreprise.

Il y a de nombreux exemples spécifiques d'assemblée générale.

Organisations et entreprises 
 Assemblée générale
 Assemblée générale consultative
 Assemblée générale des actionnaires
 Assemblée générale ordinaire
 Assemblée générale extraordinaire

Églises 

 Assemblée générale (église presbytérienne), la plus haute cour de la politique presbytérienne
 Assemblée générale de l'Église d'Écosse, plus haute cour de l'Église d'Écosse
 Assemblée générale de l'Église presbytérienne d'Irlande, plus haute cour de l'Église presbytérienne d'Irlande
 Assemblée générale (Unitarian Universalist Association), rassemblement annuel des unitariens universalistes de l'Association unitarienne universaliste
 Assemblée générale des Églises unitaires et chrétiennes libres, organisation faîtière des congrégations unitariennes, chrétiennes libres et autres au Royaume-Uni
 Assemblée générale ordinaire, organe consultatif du Pape dans l'Église catholique

Organisations internationales 

 Assemblée générale de la FIA, une organisation internationale de course automobile
 Assemblée générale de l'Organisation des États américains, organe principal de l'OEA
 Assemblée générale des Nations Unies, l'un des six principaux organes des Nations unies

Législatures nationales ou infranationales 

 Assemblée générale de l'Uruguay
 Parlement de l'Irlande confédérée, de 1642 à 1649
 Assemblée générale de la Nouvelle-Écosse, la législature de cette province canadienne

Législatures des États des États-Unis 

 Assemblée générale de l'Arkansas
 Assemblée générale du Colorado
 Assemblée générale du Connecticut
 Assemblée générale du Delaware
 Assemblée générale de Géorgie
 Assemblée générale de l'Illinois
 Assemblée générale de l'Indiana
 Assemblée générale de l'Iowa
 Assemblée générale du Kentucky
 Assemblée générale du Maryland
 Assemblée générale du Missouri
 Assemblée générale du New Jersey, chambre basse de l'Assemblée législative bicamérale du New Jersey
 Assemblée générale de New York (coloniale)
 Assemblée générale de la Caroline du Nord
 Assemblée générale de l'Ohio
 Assemblée générale de Pennsylvanie
 Assemblée générale de Rhode Island
 Assemblée générale de la Caroline du Sud
 Assemblée générale du Tennessee
 Assemblée générale du Vermont
 Assemblée générale de Virginie

Divers 
 Assemblée générale, un court métrage français de Luc Moullet, sorti en 2014.

Références

Voir également 
 Assemblée
 Conférence (homonymie)